Ту́рка (также джезва:  из ) — посуда в виде ковша для приготовления кофе по-турецки (по-восточному). Традиционная турка изготавливается из кованой меди.

Во многих странах мира, в том числе в США, турка известна как ибрик ( إبريق, древн. перс. āpraiča: āp — вода и raiča — наливать).

Кофе, сваренный в турке, отличается насыщенным вкусом и содержанием нерастворимых частиц (гущи). В напитке остаются почти все вещества, которые содержатся в обжаренном кофейном зерне.

Приготовление кофе в турке — один из самых старинных методов заваривания кофе, поэтому рецептов кофе по-восточному очень много: они могут отличаться и использованием дополнительных ингредиентов, и самой технологией приготовления, и подачей напитка. Растворимый кофе не подходит для приготовления в турке.

Срджеп 

Армянской разновидностью турки является срджеп (или сэрче́п) (). Срджеп представляет собой конический сосуд с отогнутым носиком и длинной ручкой.

Для изготовления срджепа сначала выдавливают её наоборот — не сужающуюся кверху, а расширяющуюся. Вращающуюся медную или мельхиоровую заготовку прижимают к форме хорошим давилом с твёрдосплавным наконечником, после чего переворачивают конус вверх ногами, с узкой части срезают образовавшееся там донышко, а к широкой нижней части припаивают донышко, сделанное отдельно. После того как медный или мельхиоровый корпус отформован, на него наносят чеканку, которая должна быть только ручной.

После чеканки производится отжиг. Удары чекана создают в кофеварке наклёп, внутренние напряжения и для того, чтобы изделие сохранило механическую прочность и не разлетелось в куски от случайного удара, наклёп снимают, отжигая кофеварку при 500—600° и быстро охлаждая. Медный или мельхиоровый срджеп необходимо лудить изнутри, чтобы избавить организм человека от возможного контакта с ядовитыми соединениями меди.

Традиционно срджепы покрываются национальными орнаментами.

Галерея

См. также 
 Джебена
 Даллах
 Кофейник

Примечания

Литература 

 

Посуда
Кофейное оборудование